Niebezpieczna gra (Roadgames) – australijski film dramatyczny, dreszczowiec 1981 roku, reż. Richard Franklin
 Niebezpieczna gra (Dangerous Game) – amerykański film dramatyczny z 1993 roku, reż. Abel Ferrara
 Niebezpieczna gra (The Most Dangerous Game) − opowiadanie amerykańskiego pisarza Richarda Connella
 Niebezpieczna gra (Den farliga leken) − powieść kryminalna szwedzkiej pisarki Mari Jungstedt